Alberto II de Meissen (1240–1314) — marquês  de Meissen
 Alberto II da Áustria (1298–1358) — duque da Áustria
 Alberto II de Anhalt-Zerbst (d. 1362)
 Alberto II do Mecklenburg (1318–1379) — duque de Mecklemburg
 Alberto II da Baviera (1368–1397) — duque da Baviera-Straubing
 Alberto II da Germânia (1397–1439) — rei da Germânia, Hungria, Croácia e Boêmia - o mesmo que Alberto V, Duque da Áustria
 Alberto II da Bélgica (n.1934) — rei dos Belgas
 Alberto II do Mónaco (n.1958) — príncipe do Mónaco
 Alberto II de Thurn e Taxis (n.1983) — príncipe de Thurn e Taxis

Ver também 

Desambiguações de antropônimos